Michael Billington ist der Name folgender Personen:
* Michael Billington (Kritiker) (* 1939), britischer Autor und Kritiker
 Michael Billington (Schauspieler) (1941–2005), britischer Schauspieler